Lunardi peut faire référence à : 
 Alessandra Lunardi (née en 1958), mathématicienne italienne.
 Dino Lunardi (1978-), pilote automobile français.
 Virginio Lunardi (1968-), sauteur à ski italien.
 Ivan Lunardi (1973-), sauteur à ski italien.
 Emmanuel Lunardi (1974-), ancien joueur de rugby à XV français.